Віктор Якович Клименко (25 лютого 1949, Москва, РРФСР, СРСР) — радянський гімнаст, олімпійський чемпіон та чотиририразовий призер Олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу.

Результати на турнірах

Примітки 

Радянські спортивні гімнасти
Радянські чемпіони світу
Радянські олімпійські чемпіони
Радянські срібні олімпійські медалісти
Радянські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1972
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 1968
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 1972
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1968
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1968
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1972